Marek Sobieski (1550–1605) – magnat, kasztelan i wojewoda lubelski
 Marek Sobieski (1628–1652) – starosta krasnostawski, brat Jana III